Jan II. Francouzský zvaný Dobrý (26. dubna 1319, Le Mans – 8. dubna 1364, Londýn) byl normandský vévoda, hrabě z Anjou, Maine, Poitiers. V roce 1350 se stal francouzským králem z dynastie Valois.

Životopis 
Jan II. se narodil jako nejstarší syn francouzského krále Filipa VI. a Jany Burgundské. Ve 13 letech se stal vévodou z Normandie. Následně se oženil s českou princeznou Jitkou, dcerou českého krále Jana Lucemburského. Normandská šlechta nebyla vůči francouzskému králi loajální a vzdávala hold anglickému králi Edvardovi III. a Francouzské království se cítilo v ohrožení a možného zpochybnění legitimity nové panovnické dynastie. V roce 1346 došlo k bitvě u Kresčaku mezi Anglii a Francii, ve které zvítězila Anglie na začátku stoleté války. V roce 1349 zemřela na mor první manželka Jitka. Po 5 měsících si v roce 1350 vzal za manželku hraběnku Janu z Auvergne. Ve stejném roce zemřel jeho otec a Jan II. se stal francouzským králem. V roce 1356 byl zajat Angličany v bitvě u Poitiers a uvězněn v Anglii. V době jeho nepřítomností byl regentem království jeho nejstarší syn Karel. Na základě míru z Brétigny z roku 1360 se mohl vrátit do Francie a jako náhradu za sebe poslal svého mladšího syna Ludvíka z Anjou, který měl být držen v zajetí, dokud nebude vybráno výkupné za samotného krále. Ludvík z Anjou však v roce 1363 utekl z anglického zajetí. Jan II. se následně dobrovolně vydal zpět Angličanům. Po několika měsících v roce 1364 zemřel v anglickém zajetí.

Rodina a potomci 
Se svou první manželkou Jitkou Lucemburskou se oženil 28. července 1332. Měli spolu následující potomky:

 Karel V. Francouzský (21. ledna 1338 – 16. září 1380), francouzský král v letech 1364–1380, ⚭ 1350 Johana Bourbonská (3. února 1338 – 6. února 1378)
 Kateřina Francouzská (1338), zemřela jako malá
 Ludvík z Anjou (23. července 1339 – 20. září 1384), vévoda z Anjou, vévodu z Touraine, ⚭ 1360 Marie ze Châtillonu (1345–1404)
 Jan z Berry (30. listopadu 1340 – 15. června 1416), vévoda z Berry
 ⚭ 1360 Jana z Armagnacu (1346–1387)
 ⚭ 1389 Jana z Boulogne (1378–1424)
 Filip II. Burgundský (17. ledna 1342 – 27. dubna 1404), burgundský vévoda, ⚭ 1369 Markéta III. Flanderská (1350–1405), flanderská, artoiská, neverská a rethelská hraběnka
 Johana Francouzská (24. června 1343 – 3. listopadu 1373) ⚭ 1352 Karel II. Navarrský (1332–1387), král navarrský a hrabě z Évreux
 Marie Francouzská (12. září 1344 – říjen 1404), ⚭ 1364 Robert I. z Baru (1344–1411)
 Anežka Francouzská (1345–1349), zemřela jako malá
 Markéta Francouzská (1347–1352), zemřela jako malá
 Izabela Francouzská (1. října 1348 – 11. září 1372) ⚭ 1360 Gian Galeazzo Visconti (1351–1402), první milánský vévoda

Druhou manželku Janu z Auvergne si vzal 19. února 1350. Spolu měli tři děti, z nichž všechny zemřely krátce po narození.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Rod Valois 
  genealogie-mittelalter.de
 Modlící se Filip VI., Jan II. a Jana Burgundská (sochy z kláštera Jumiéges)

Dynastie Valois
Francouzští princové
Normandští vévodové
Francouzští králové
Burgundští vévodové
Hrabata z Anjou
Hrabata z Auvergne
Hrabata z Boulogne
Věznění panovníci
Katoličtí panovníci
Osobnosti stoleté války
Věznění v Toweru
Narození v Le Mans
Úmrtí v Londýně
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 26. dubna
Narození v roce 1319
Úmrtí 8. dubna
Úmrtí v roce 1364
Muži